Schering ist der Name folgender Unternehmen:

 Schering AG, ehemaliges deutsches pharmazeutisches Unternehmen
 Schering-Plough, ehemaliges US-amerikanisches pharmazeutisches Unternehmen

Schering ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Schering (1877–1941), deutscher Musikwissenschaftler
 Carl Schering (1865–1924), deutscher Pädagoge und Mitglied der Oberschulbehörde
 Emil Schering (1873–1951), deutscher Übersetzer und Schriftsteller

 Harald Schering (1880–1959), deutscher Physiker und Hochspannungstechniker
 Karl Schering (1854–1925), deutscher Physiker
 Richard Schering (1859–1942), deutscher Apotheker und Unternehmer
 Rudolf Schering (1843–1901), deutscher Admiral
 Walther Malmsten Schering (1883–1954), deutscher Offizier, Psychologe und Soziologe
 Werner Schering (1870–1941), deutscher Generalmajor
 Wolfgang Schering (1900–1963), deutscher Mediziner, Chef der Klinik Bremen-Nord

Siehe auch:
 Scheringer
 Tshering
 Henryk Szeryng (1918–1988), mexikanischer Geiger polnisch-jüdischer Herkunft